Moro - Satragni fue un dúo musical argentino-uruguayo de rock que formaron Oscar Moro (argentino, antiguo miembro de Los Gatos, Huinca, Color Humano, La Máquina de Hacer Pájaros,  y Serú Girán), en batería y Beto Satragni (uruguayo, antiguo componente del grupo Raíces y de Spinetta Jade), en bajo y voz.

El grupo empieza a presentarse en 1983, meses después de la separación de Serú Girán. Moro comentaba que formó el grupo para mostrarse como músico independiente, luego de ver cómo sus compañeros Charly García, David Lebón y Pedro Aznar sacaban discos solistas.

En 1984, lanzaron su único disco, que se llamó Moro - Satragni e incluye ocho composiciones, en su mayoría compuestas por Satragni. Si bien en la grabación tocan músicos como Charly, Lebón, Leo Sujatovich, Oscar Feldman, Pablo Rodríguez, Oscar Kreimer, Osvaldo Fattoruso, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Bazterrica, Ricardo Mollo, Lito Epumer y Diego Rapoport. La banda se presentaba con Rubén Goldín en guitarras, y Alejandro Pires en teclados.

El disco no tuvo éxito, y Moro se sumó al grupo de hard rock Riff, mientras que Satragni se sumó a la banda de Rubén Rada.

El 60 
En 1987 hubo un intento de reunión que no prosperó, pero del cual surgió "El 60", con Satragni, Héctor Starc (ex Aquelarre) en guitarra, Juan Haymes (ex Riff) en voz, y Fernando "Pepi" Marrone (ex Porchetto) en batería, banda que editó un álbum homónimo ese año.

Discografía 
Moro - Satragni (1984)
 "Aguantando con fiebre" (Satragni)
 "Canecandombe" (Satragni)
 "Dale amor a tu tierra"  (Satragni)
 "Cómo me gustaría ser negro" (García)
 "Tan solo un lugar" (Satragni)
 "Canción de alguien" (Moro)
 "Mirada azul" (Spinetta)
 "Todo lo que pueda hacerme bien" (Lebón-Moro)

Grupos multinacionales
Grupos de rock de Argentina
Grupos de música formados en 1983
Grupos de música de los años 1980
Dúos de música de Argentina